Юшко́в () — російське прізвище. 

Відомі носії:
 Юшков Максим Михайлович (1985) — російський хокеїст.
 Юшков Серафим Володимирович (1888—1952) — російський історик.

Російські прізвища